Stephanocircus är ett släkte av loppor. Stephanocircus ingår i familjen Stephanocircidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Stephanocircus